Il singolare del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Fernon Wibier 6-4, 6-2.

Teste di serie

Assente
 Hendrik Dreekmann (quarti di finale)
 Karim Alami (primo turno)
 Alexander Mronz (primo turno)

 Tomas Nydahl (secondo turno)
 Dirk Dier (primo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1994